Руммель (, ) — прізвище.

Відомі носії:
 Руммель Вітольд Владиславович (1855–1902) — російський генеалог.
 Руммель Кароль (1888–1967) — польський спортсмен-кінник, бронзовий призер Олімпіади 1928.
 Руммель Рудольф (1932–2014) — американський професор.
 Руммель Юліуш (1881–1967) — польський військовий діяч, генерал-майор.
Прізвища